

Nome comune 
 Frutteto di meli

Persone 
Meleto, accusatore di Socrate, V-IV secolo a.C
Meleto, citaredo greco del V secolo a.C.
 talvolta usato abbreviatamente per indicare Francesco da Meleto, umanista bolognese

Luoghi 
Meleto Valdarno, frazione di Cavriglia (AR)
Castello di Meleto, castello di origine medioevale in Toscana
Villa Il Meleto, in cui visse Guido Gozzano
 in Italia esistono altre 4 località con nome Meleto e con popolazione inferiore ai 50 abitanti nei comuni di Genga, Greve in Chianti, Mercato Saraceno e Saludecio
 anche in Mozambico e in Papua Nuova Guinea esistono località di nome Meleto
 il fiume che anticamente aveva nome Meles viene a volte nominato Meleto in italiano